Název Červený drak může znamenat:

v literatuře:
 Červený drak (román) – kniha amerického spisovatele a scenáristy Thomase Harrise

v kinematografii:
 Červený drak (film, 1986) – americký kriminální thriller režiséra Michaela Manna
 Červený drak (film, 2002) – americko-německý kriminální thriller režiséra Bretta Rattnera

ostatní:
 Červený drak – 15° speciální pivo z produkce pivovaru Starobrno
 Červený drak (most) – most přes řeku Irtyš v Chanty-Mansijsku